

Камілев — село в гміні Буженін Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Камілев — село в гміні Бедльно Кутновського повіту Лодзинського воєводства